Carlos Roberto Rodrigues pode referir-se a: 

Professor Carlinhos – político mineiro.
Bebeto (político) – político carioca.